Iman (dialect), een dialect, behorende tot het Udihe
 een islamitisch begrip, zie Zuilen van geloof
 Iman Abdulmajid, een Somalisch model
 Iman (voornaam), een Nederlandse meisjes- en jongensnaam
 een regelmatig voorkomende verkeerde spelling voor imam